Ford Puma este un nume folosit de Ford Motor Company pentru mai multe modele de mașini.

 Ford Puma (1997), o mașină sport compactă produsă între 1997 și 2001
 Ford Puma (2019), un SUV crossover subcompact produs din 2019